RCAF est un sigle à quatre lettres pouvant signifier:
Royal Canadian Air Force, la force aérienne des Forces canadiennes;
Royal Canadian Air Force, l'armée de l'air du Canada de 1924 à 1968;
Royal Canadian Air Farce, une émission de télévision canadienne.